

Ismertető

A sikertelen szökési kísérlet után késsel fenyegeti Zsebes Michaelt, de belátja, hogy akkor sem fog tudni szökni. Az egyik őr eközben figyelmes lesz a gyengélkedő alatti teremből kiszűrődő zajokra. A fegyencek nem buknak le, az őrök pedig a megtalált cső odakerülésének módján tanakodnak. Elbújnak a szekrények között, majd lemennek oda, ahonnan jöttek. Bellick felfigyel a pihenőszoba előtti gipszkartonokra, és bemegy megnézni a börtönmunkás csapatot, akik közül hiányzik Westmoreland, mert nem tudott idejében feljönni az alagútból. Amikor újból bejön, hogy szóljon a megfogyatkozott társaságnak, már ott van Westmoreland.

Már csak 16 óra van hátra a kivégzésig, amikor tévériporterek Pope börtönigazgatót kérdezik az elkövetkezendő eseményekről: Lincoln ügyvédei kérelmet fognak benyújtani. Pope börtönigazgató elmondja, általában a halálbüntetés ellen van, szerinte semmi nem indokolhatja, hogy valakinek az életét kioltsák. Michael Sara Tancredihez megy, és kéri őt, beszéljen az apjával, a kormányzóval, és kérje meg, hogy olvassa el Lincoln kegyelmi kérvényét. Lincolnnal már nem találkozhat a kivégzés előtti utolsó vacsoráig. Megtudja a doktornőtől, hogy az apja a halálbüntetés mellett foglalt állást, és a lányára semmiképpen nem fog hallgatni, nem is szereti azt, hogy a börtönben dolgozik.

Nick Savrinn egy barátjától, Lyle-tól segítséget kér: próbáljon meg kicsikarni egy kihallgatást Kessler bírónál.

Wetsmoreland ismét remek ötletet ad Michaelnek: ha valami nem lenne rendben a villamosszékkel, új halálos ítéletet kell írni, új orvosi igazolásokat kell beszerezni, így a kivégzés három héttel eltolódna.

Sara Lincoln zárkájában elmondja, hogy ő is felügyelni fogja – most először – a kivégzést. Azt is tudatja Lincolnnal, hogy Michael nagyon szeretné látni, de nincs rá mód. Michael ezúttal ismét fényes nappal megy be a falak mögé. Egy valami eledelfélét visz, és az erre ráharapó patkányt elkapja. Tweener jelenti Bellicknek, hogy Michael valamin töri a fejét a három hetes halasztás érdekében. Bellick elmegy a villamosszékhez, próbaképpen beindíttatja és az valóban nem működik. Lemennek Gearyvel megnézni, hogy mi a probléma. Látják, hogy egy patkány került a kapcsolókhoz.

Veronica és Nick a bíróságon próbálnak halasztást kérni. Kessler bíró egyelőre nem tud ítéletet hozni, mivel senkinek nincsen semmilyen bizonyítéka, csak megsemmisült bizonyítékok, meggyilkolt tanúk.

A villanyszerelőnek papírmunkát kellene végezni az elromlott biztosíték cseréjéről, de Bellick meggyőzi, hogy ezzel csak egy gyilkosnak, ráadásul az alelnök testvérének gyilkosának adna időt. A szerelő kicseréli a biztosítékot, bár ez mindannyiuk állásába kerülhet.

Veronicáékhoz megérkezik Sara, aki később beszél az apjával, és odaadja neki Lincoln aktáját. Lincolnt a villamosszék felé vezetik, amikor telefonhívást kap Pope. A kormányzó hívja, de nem ad kegyelmet. Később láthatjuk, hogy Reynolds alelnök gratulál Tancredi kormányzónak. Lincolntól végző búcsút vesz Veronica és Michael, majd a villamosszékhez viszik őt.

Megjegyzések
Az amerikai vetítésben a 13. epizód után majdnem négy hónapos szünetet tartottak, a Nincs kegyelem a szünet utáni első rész volt.

A szökés epizódjai

en:The Rat (Prison Break)